Karl Kerner ist der Name folgender Personen:

* Karl von Kerner (1775–1840), deutscher General, Bergbeamter und Politiker
 Karl Kerner (Politiker, 1875) (1875–1941), österreichischer Politiker (CS), Wiener Landtagsabgeordneter 
 Karl Friedrich Kerner (1847–1920), deutscher Baumeister